Adriaan Willaert, componist uit de Habsburgse Nederlanden, 16e eeuw
Steve Willaert, Belgische componist uit de 20e eeuw
Kasteel Willaert